Winski ist der Familienname folgender Personen:

 Brian E. Winski (* 1967), US-amerikanischer Offizier, Generalmajor der US-Army
 Colin Winski (* 1957), US-amerikanischer Rockabilly-Sänger